Norwich kan syfta på:
 Norwich Union – ett brittiskt försäkringsföretag
 Norwich University – ett privat militärcollege i Northfield, Vermont
 Norwich City FC – fotbollsklubb baserad i Norwich, England

Geografi

Jamaica
 Norwich, Jamaica

Kanada
 Norwich, Ontario – i Oxford County

Storbritannien
 Norwich District – distrikt i Norfolk, England
 Norwich – en stad i distriktet Norfolk i England
 Norwich (valkrets) – tidigare valkrets i England

USA
 Norwich, Connecticut – en stad i New London County i den amerikanska delstaten Connecticut
 Norwich, Kansas
 Norwich, Massachusetts
 Norwich Township, Missaukee County, Michigan
 Norwich Township, Newaygo County, Michigan
 Norwich (stad), New York
 Norwich (samhälle), New York 
 Norwich, North Dakota
 Norwich, Ohio
 Norwich, Vermont – en kommun (town) i Windsor County, Vermont
 Norwich, Roanoke, Virginia – en stadsdel i Roanoke, Virginia

Personer
 John Julius Norwich (1929–2018), en brittisk diplomat, akademiker, historiker och författare

Se även
 Norwichterrier – en hundras